Васи́лий Васи́льевич Энгельга́рдт: Энгельгардт, Василий Васильевич (1755—1828) — русский государственный деятель, сенатор.
 Энгельгардт, Василий Васильевич (1785—1837) — русский богач и меценат, полковник.